Ahmed Hamiani est le nom de deux personnalités:
Ahmed El Hamiani Khatat, homme politique marocain, ministre de l'intérieur en 1963, au sein du troisième gouvernement Hassan II ;
Ahmed Hamiani, homme politique algérien, wali d'Alger de 1962 à 1964.